Dit is de wereldranglijst van november 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 november 2000.

Mannen 11